Slopestyle mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodnicy rywalizowali 15 lutego (kwalifikacje) i 16 lutego (finały) w Genting Snow Park w Zhangjiakou.

Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Nicholas Goepper. Drugie miejsce zajął jego rodak Alexander Hall. Na trzecim stopniu podium uplasował się Szwed Jesper Tjäder.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022